Brand är ett efternamn som finns i flera länder, däribland Sverige och Finland. 2018 bars efternamnet Brand av 297 personer i Sverige och 34 personer i Finland. Brand förekom som soldatnamn.

Personer med efternamnet Brand
 Adam Brand (död 1746), tysk upptäcktsresande
 Adolf Brand (1874–1945), tysk författare och homosexuell aktivist
 August Brand (1863–1930), tysk botanist och filolog
 Christianna Brand (1907–1988), pseudonym för brittiska författaren Mary Lewis
 Colette Brand (född 1967), schweizisk freestyleåkare
 Elton Brand (född 1979), amerikansk basketspelare
 Erland Brand (1922–2020), svensk konstnär
 Esther Brand (1922–2015), sydafrikansk höjdhoppare
 Heiner Brand (född 1952), tysk handbollsspelare och tränare
 Hendrica Brand (1758–1813), nederländsk tobakshandlare
 Henning Brand (1630–1710), tysk köpman och alkemist
 Henry Brand, 1:e viscount Hampden (1814–1892), engelsk politiker
 Inga Brand (född 1929), svensk textil- och bildkonstnär
 Jan Brand (1908–1969), nederländsk landhockeyspelare
 Jan Hendrick Brand (1823–1888), sydafrikansk politiker
 Jo Brand (född 1957), brittisk komiker, författare och skådespelare
 Neville Brand (1920–1992), amerikansk skådespelare
 Olle Brand (1950–1994), svensk skulptör, målare och barnboksillustratör
 Oscar Brand (1920–2016), kanadensisk-amerikansk folksångare, vissamlare och låtskrivare
 Russell Brand (född 1975), brittisk ståuppkomiker, skådespelare och programledare i radio och tv
 Steven Brand (född 1969), brittisk skådespelare
 Stewart Brand (född 1938), amerikansk författare och redaktör
 Vance D. Brand (född 1931), amerikansk astronaut
 Will J Brand (1889–1977), brittisk ingenjör, sångförfattare och salvationist

Källor

Svenska efternamn
Engelska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn